Saint-Cirq (Dordogne) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Saint-Cirq (Tarn i Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje